Diverse plaatsen in de Verenigde Staten:
Gorham (Illinois)
Gorham (Kansas)
Gorham (Maine)
Gorham (New Hampshire)